Олимпийские игры 1948
 Летние Олимпийские игры 1948 — XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне, Великобритания.
 Зимние Олимпийские игры 1948 — V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице, Швейцария.